Лука́ — село в Україні, у Ємільчинському районі Житомирської області. Населення становить 129 осіб. До 1954 року хутір.

Посилання 
 Погода в селі Лука 

Села Житомирської області